Hundsboden  ist der Ortsname von

 Hundsboden (Egloffstein), Ortsteil des Marktes Egloffstein, Landkreis Forchheim, Bayern
 Hundsboden (Neukirchen bei Sulzbach-Rosenberg), Stadtteil von Neukirchen bei Sulzbach-Rosenberg, Landkreis Amberg-Sulzbach, Bayern